South River (New Jersey), plaats in de Amerikaanse staat New Jersey
 South River (Newfoundland en Labrador), gemeente in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
 South River (Ocmulgee River), rivier in de Amerikaanse staat Georgia
 South River (Ontario), dorp in de Canadese provincie Ontario